Ива́н Ива́нович Ра́дике (1831—1887) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография
Вольноприходящий ученик Императорской Академии художеств. Аттестован Академией художеств на звание свободного художника (1853). Звание академика архитектуры (1860) за «проект Городской Думы».

Работал делопроизводелем Технического отдела Санкт-Петербургского городского управления.

Среди основных построек в Петербурге: доходные дома (7-я линия Васильевского острова, 10, 1860; 2-я Красноармейская ул., 7, 1863–1864; Днепровский пер., 9, 1869; Коломенская ул., 32, 1881; Серпуховская ул., 8, 1883), особняк Н. А. Лыткина (Лабутина ул., 25, 1884).

 Доходный дом (расширение). 2-я Красноармейская ул., 19 (1858)
 Доходный дом. 7-я линия ВО, 10 (1860-е)
 Доходный дом. 2-я Красноармейская ул., 7 — Егорова ул., 4 (1863—1864, 1872)
 Доходный дом (включение существующего дома). Днепровский пер., 9 (1869)
 Доходный дом. 11-я Красноармейская ул., 6 (1880)
 Доходный дом. Коломенская ул., 32 (1881)
 Доходный дом (угловая часть). Большой пр. П.С., 86 — Ординарная ул., 2 (1881)
 Доходный дом. 3-я линия ВО, 36 (1882—1883)
 Доходный дом. Серпуховская ул., 8 (1883)
 Особняк Н. А. Лыткина. Лабутина ул., 25 (1884)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга